Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Bayern Munich depuis 1962.

Club parmi les plus titrés en compétitions internationales, le Bayern remporte notamment la Coupe des clubs champions (qui devient plus tard la Ligue des champions) à six reprises, incluant une série de trois succès consécutifs entre 1974 et 1976 tandis que les trois autres trophées sont remportés en 2001, 2013 et 2020. À ces succès s'ajoutent une victoire en Coupe des coupes en 1967 puis en Coupe UEFA en 1996. Il s'impose également en Supercoupe de l'UEFA à deux reprises en 2013 et 2020, en Coupe intercontinentale en 1976 et 2001 ainsi qu'en Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2013 et 2020.

Le club s'incline par ailleurs cinq fois en finale de la C1 en 1982, 1987, 1999, 2010, 2012. Il s'incline également trois fois dans la Supercoupe en 1975, 1976 et 2001.

Résultats

Légende du tableau

Compétitions européennes 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Compétitions mondiales

Bilan

Adversaires rencontrés

Adversaires européens

Adversaires mondiaux

Notes et références

Notes

Références 

Bayern Munich
Bayern Munich